Гран-при Мексики 1964 года — десятый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Гонка прошла 25 октября 1964 года на трассе имени братьев Родригес.

Перед заключительным этапом шансы на чемпионский титул сохраняли три гонщика: Грэм Хилл (лидер общего зачёта), Джон Сёртис и Джим Кларк. Последнему нужна была только победа, при условии что Хилл финиширует ниже третьего места, а Сёртис — ниже второго. Сёртиса же могло устроить и второе место, в случае если Хилл финиширует ниже третьего. Кларк уверенно лидировал почти всю гонку и, с учётом того что Сёртиса от второго места, кроме его партнёра Лоренцо Бандини, отделял ещё и Дэн Герни, а Хилл вообще был далеко от зачётной шестёрки (на 31-м круге он шёл на третьем месте следом за Кларком и Герни, что обеспечивало ему чемпионский титул, но в него врезался шедший следом Бандини, повредив ему автомобиль и вынудив потратить время на ремонт), уже предвкушал триумф. Но на предпоследнем круге на его автомобиле возникли проблемы с двигателем, и ему пришлось сначала уступить лидерство Герни, а потом в вовсе сойти с дистанции (в итоге он был классифицирован лишь 5-м). Благодаря этому Сёртис переместился на третье место за спиной своего напарника. Как и ожидалось, перед финишной линией Бандини пропустил партнёра вперед, на заветное второе место. Сёртис опередил итальянца на 0,7 с и стал чемпионом мира 1964 года. А победа в Гран-при досталась Герни, который опередил две Ferrari более чем на минуту. Это был второй триумф американца в сезоне и третий в карьере.

Квалификация

Итоговые результаты 

|}

Круги лидирования:

1-63 Джим Кларк

64-65 Дэн Герни

 Последний старт для Фила Хилла.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Для каждого гонщика и команды в зачёт чемпионата идут 6 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 
 Статья о гонке на sports.ru

Гран-при Мексики
Спорт в Мексике в 1964 году
Октябрь 1964 года
События 25 октября